Val 1973 kan syfta på:

Presidentvalet i Finland 1973
Stortingsvalet i Norge 1973
Riksdagsvalet i Sverige 1973